Минера́л — многозначный термин.
 Минерал (основное значение) — геологический термин, природное тело с определённым химическим составом и кристаллической структурой.
 
 Минерал — неточное, обычно рекламное название биологически значимых элементов (микро- и макроэлементов) в лекарственных препаратах и БАД.

См. также 
 Минеральная вода — вода, характеризующаяся наличием солей и других химический соединений.
 Минеральные краски — краски с измельчёнными минералами в качестве красителей.
 Минеральная вата — волокнистый строительный материал из минерального сырья.